Ричленд, також помилково Річленд, (, букв. Багата земля) — англомовний топонім.



Населені пункти
 Ричленд — місто, штат Джорджія
 Ричленд — місто, штат Айова
 Ричленд — місто, штат Міссісіпі
 Ричленд — місто, штат Міссурі
 Ричленд — місто, штат Нью-Йорк
 Ричленд — місто, штат Орегон
 Ричленд — місто, штат Пенсільванія
 Ричленд — місто, штат Техас
 Ричленд — місто, штат Вашингтон
 Ричленд — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин
 Ричленд — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Ричленд — селище, штат Мічиган
 Ричленд — селище, штат Небраска
 Ричленд Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія
 Ричленд Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Ричленд Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Ричленд Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Ричленд Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Ричленд — переписна місцевість, штат Південна Дакота

Округи
 Ричленд — округ (графство) у штаті Вісконсин.
 Ричленд — округ (графство) у штаті Іллінойс
 Ричленд — округ (парафія) у штаті Луїзіана
 Ричленд — округ (графство) у штаті Монтана
 Ричленд — округ (графство) у штаті Огайо
 Ричленд — округ (графство) у штаті Південна Кароліна
 Ричленд — округ (графство) у штаті Північна Дакота